Warriorz je čtvrté studiové album hip-hopového hardcore dua M.O.P.. Jde o jejich nejprodávanější album, a to i díky hitu "Ante Up", na který byl nahrán i remix s rappery Busta Rhymes, Remy Ma & Teflon.

Seznam skladeb 

Alba z roku 2000
Alba M.O.P.
Alba Relativity Records